

Тогузак — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Тогузак — село, Карабалицький район, Костанайська область